Ману́шкино — посёлок ж.д. станции в Колтушском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области.

История 
Железнодорожная линия прошла в 1930-х годах. Образовавшаяся на ней станция, изначально названная Кузьминки, получила нынешнее название по близлежащим деревням Большое Манушкино (ныне Манушкино) и Малое Манушкино (ныне не существует). Выросший пристанционный посёлок получил название по станции.

По данным 1966 года посёлок при станции Манушкино находился в составе Колтушского сельсовета.

По данным 1973 года посёлок при станции Манушкино находился в составе Новопустошского сельсовета.

По данным 1990 года посёлок при станции Манушкино входил в состав Разметелевского сельсовета.

В 1997 году в посёлке проживали 5 человек, в 2002 году — 1 человек (русский), в 2007 году — также 1.

С 2013 года в составе Колтушского сельского поселения.

География 
Расположен в южной части района у станции Манушкино на линии Ладожский вокзал — Горы.

Связан автодорогой с деревней Хапо-Ое.

Демография

Примечания 

Населённые пункты Всеволожского района